Osoby o tym nazwisku:
 Marta Wierzbieniec – polska muzyk i dyrygent
 Wacław Wierzbieniec – polski historyk